NGC 5351 ist eine Balken-Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SBb im Sternbild Jagdhunde am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 165 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 140.000 Lichtjahren. 
Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien NGC 5341, NGC 5349, IC 4339, IC 4340.

Das Objekt wurde am 16. Mai 1787 von Wilhelm Herschel mit einem 18,7-Zoll-Spiegelteleskop entdeckt, der sie dabei mit „F, E in the parallel, bM, 1.5′ long, 1′ broad“ beschrieb.

Weblinks

Einzelnachweise